Sumidero se puede referir a:

 Sumidero, accidente natural o dolina.
 Sumidero, en ecología, y para poblaciones biológicas, se refiere a hábitats de tendencia extintiva, pero persistentes debido a mecanismos de dispersión y/o inmigración.
 Sumidero de carbono, referido a depósitos que absorben el carbono de la atmósfera y contribuyen a reducir la cantidad de CO2 del aire.

Lugares:
 Sumidero, sitio del municipio de Aguas Buenas, Puerto Rico.
 Sumidero, sitio de Pinar del Río, Cuba.